Фенино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области России. Административный центр Рождественского сельского поселения.

Расположена в юго-восточной части области  в 19  км к северу от города Ельня, на автодороге  Сафоново — Рославль. 
Население — 163 жителя. (2021 год).

Медицина 
Фенинский ФАП ОГБУЗ "Ельнинская межрайонная больница".

Образование, культура 
Фенинский филиал Павловской средней школы,Фенинский сельский дом культуры,библиотека.

Экономика 
Администрация Бобровичского сельского поселения,фермерское хозяйство, магазин,почтовое отделение.

Достопримечательности 
Памятник Великой Отечественной войны.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Населённые пункты Ельнинского района